Чугу́ев:

 Чугуев — город в Харьковской области Украины.
 Чугуев, Юрий Вениаминович (1910—1964) — один из руководителей отраслей золотодобывающей промышленности.